Клир () – польский художественный фильм 2018 года режиссера Войцеха Смажовского, на основе сценария, написанного им совместно с Войцехом Жехаком.

Премьерный показ состоялся 18 сентября 2018 во время 43-го Фестиваля Польских Художественных Фильмов в Гдыне. В кинотеатрах появился 28 сентября 2018. В премьерные выходные (28—30 сентября 2018) его посмотрели 935 357 человек, что является лучшим результатом в истории польского кино.

Сюжет 
Несколько лет назад трагические события объединили судьбы трех католических священников. В каждую годовщину катастрофы, из которой они чудом выбрались живыми, священники собираются вместе, чтобы отпраздновать факт своего спасения. Жизнь каждого складывается по-разному. Священник Лисовский (Яцек Брачак) является сотрудником курии в большом городе и делает карьеру, мечтая о Ватикане. Проблема в том, что на его пути становится архиепископ Мордович (Януш Гайос), который, купаясь в роскоши сановника церкви, использует своё политическое влияние при строительстве крупнейшего святилища в Польше. 

Второй из священников – Трыбус (Роберт Венцкевич), подвержен человеческим слабостям (алкоголь, женщины). Не очень хорошо ведет себя также отец Кукулa (Аркадиуш Якубик), который, несмотря на свою пламенную веру, день за днем теряет доверие прихожан. Истории троих священнослужителей сольются в очередной раз, а события, которые будут иметь место, не оставят без изменений жизни ни одного из них.

Образ католической Церкви, как института просмотренного „со стороны ризницы”, показан через призму судеб троих священнослужителей, перипетии которых показывают, что священникам – так же, как общины „светских” верующих – ничто человеческое не чуждо.

В ролях 
 Януш Гайос — архиепископ Мордович
 Яцек Брачак — ксёндз Лешек Лисовский
 Аркадиуш Якубик — ксёндз Анджей Кукула
 Роберт Венцкевич — ксёндз Тадэуш Трыбус
 Иоанна Кулиг —Анна Томала

Призы и награды 

 Награды на 43-м Фестивале Польских Художественных Фильмов:
 Номинация на приз Золотые Львы 2018
 Приз зрительских симпатий
 Специальный приз, страница
 Приз за сценографию для Ягны Яницкой

Примечания 

Фильмы Войцеха Смажовского
Фильмы-драмы Польши
Фильмы 2018 года